Дадашева; Дадашова — жіноча форма прізвища Дадашев.

 Брілліант Дадашова (* 1965) — азербайджанська естрадна співачка, піаністка і телеведуча, народна артистка Азербайджану.
 Дадашева Мілана Камілханівна (* 1995) — російська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи, чемпіонка світу серед студентів, володарка Кубку Європейських націй, учасниця Олімпійських ігор.
 Дадашева Тамара Вісхаджіївна (* 1955) — чеченська співачка і композиторка, Народна артистка Чечено-Інгушської АРСР.
жіночі форми прізвищ